Příjmení Kertész pochází z maďarštiny a znamená zahradník. Ženskou variantou je Kertészová.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Adolf Kertész (1892–1920), židovsko-maďarský fotbalista, bratr Gyuly a Vilmose – znám jako Kertész III
 André Kertész (1894–1985), maďarský fotograf
 Géza Kertész (1894–1945), maďarský fotbalista a trenér – Kertész IV
 Gyula Kertész (1888–1982), židovsko-maďarský fotbalista a trenér, bratr Vilmose a Adolfa (1935/36 působil v čs. lize) – Kertész I
 Imre Kertész (1929–2016), židovsko-maďarský spisovatel, nositel Nobelovy ceny
 István Kertész, maďarský dirigent
 Jozef Kertész (1917–1996), slovenský fotbalista a trenér
 Kálmán Kertész, maďarský entomolog
 Vilmos Kertész (1890–1962), židovsko-maďarský fotbalista, bratr Gyuly a Adolfa – Kertész II
 Zoltan I. Kertesz, narozen v Maďarsku, působí v USA, vědec v oboru mikrobolie potravin a potravinářské chemii

Jména, která se vyslovují podobně - Kertes:
 Amir Kertes, izraelský hudebník
 Mihalj Kertes, srbský člen Miloševićovy vlády
 Tom Kertes, americký aktivista za lidská práva

Související články 
 Michael Curtiz, maďarsko-americký filmový režisér (rodné jméno Manó Kertész Kaminer)
 Kertész (kráter) - Kráter na planetě Merkur byl pojmenován na počest fotografa André Kertésze

Externí odkazy 
 

Maďarská příjmení
Slovenská příjmení